Sarepta steht für:

 Sarepta (Phönizien), antike phönizische Küstenstadt, das heutige Sarafand im Libanon, ca. 10 Kilometer südlich von Sidon 
 Sarepta (Wolgograd), frühere Kolonie der Herrnhuter Brüdergemeine
 Sarepta Therapeutics, ein US-amerikanisches, an der NASDAQ notiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Cambridge, MA
 Sarepta-Schwesternschaft, Diakonissen
 Titularbistum Sarepta, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Sarepta dei Maroniti, Titularbistum, das vom Papst an Titularbischöfe aus der mit Rom unierten maronitischen Kirche vergeben wird

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sarepta (Louisiana)
 Sarepta (Mississippi)
 Sarepta (New Jersey)

Siehe auch
 Sareptasenf